LEGO Studios é um tema do brinquedo LEGO, lançado em 2000, com foco na atividade de produção de filmes em suas diversas etapas, voltado para crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 16 anos.

O tema foi criado a partir de uma parceria entre a LEGO e Steven Spielberg, e permite a construção de cenários com peças LEGO para a atuação de minifigs como personagens e figurantes, com a técnica de animação "stop-motion".

Além das peças, os conjuntos compreendiam uma câmera digital, um CD-ROM para computador (configuração mínima: processador Pentium 233, plataforma Windows 98, 32 Mb de memória RAM e porta USB), com software de edição e biblioteca de efeitos sonoros, e um manual com dicas e instruções para iniciantes. O software, desenvolvido a partir de um projeto conjunto entre a LEGO e a Pinnacle Systems, além de executar a edição das imagens capturadas, também permite o envio dos filmes produzidos pelo correio eletrônico, 

Como fruto desse lançamento, esse tipo de animação difundiu-se, registrando-se o crescimento de sites dedicados a esse tipo de filmes, como por exemplo o Brickfilms.com.

A franquia foi descontinuada em 2004, com um conjunto LEGO Spider Man.

Ver também
Brickfilm

Ligações externas
 LEGO Studios em MOCpages.com
 LEGO Studios chega ao Brasil em dezembro

Studios